Рога́тый — топоним:

 Рогатый — мыс на острове Вайгач.
 Рогатый — мыс на Ладожском озере.
 Рогатый — мыс на Сахалине, на котором находился Октябрьский рудник.
 Рогатый — остров в России, в проливе Карские Ворота.
 Рогатый — посёлок в России, Орловская область, Малоархангельский район.
 Рогатый — бывший хутор в России, Воронежская область, Калачеевский район.

См. также 
 Рогатый Пруд — посёлок в России, Тамбовская область, Уваровский район.
 Рогатый — персонаж эстонского народного эпоса «Калевипоэг».
 Рогатая
 Рогатое
 Рогатые